Cashmere (Australia)
 Cashmere (Nowa Zelandia)
 Cashmere (Stany Zjednoczone)

Zobacz też 
 Cashmere Cat
 Kaszmir